«Monster» — дебютный сингл южнокорейского саб-юнита Red Velvet — Irene & Seulgi, выпущенный 6 июля 2020 года компанией SM Entertainment при поддержке Dreamus.

Композиция 
Автором текста стала Kenzie, автор песен из SM Entertainment, которая ранее уже работала с Red Velvet над песнями «Really Bad Boy (RBB)», «Attaboy» и другими; продюсерами выступили Яаков Грузман, Делани Джейн, Дженсон Вауган и Ю Ён Чжин.

Видеоклип 
Премьера видеоклипа должна была состояться 6 июля в 18:00 по корейскому времени вместе с релизом альбома, однако по неизвестным причинам релиз был отложен до 20:00, и уже после полуночи агентство заявило, что клип будет выпущен 7 июля в 12:00; причина такой задержки осталась неизвестной. В дальнейшем фанаты предположили, что задержка произошла из-за рейтинга 15+ со сценами жестокости и насилия, которые в дальнейшем были вырезаны из видеоклипа, поэтому некоторые кадры из тизеров разнятся с официально выпущенной версией. За первые сутки клип собрал почти 11,5 миллионов просмотров, что стало лучшим результатом среди женских саб-юнитов SM Entertainment после Girls’ Generation — Oh!GG и лучшим показателем в карьере Red Velvet.

После выхода видеоклипа было выдвинуто также несколько теорий о том, к каким фильмам отсылается происходящее:

Теория «Кармиллы» — готическая новелла Джозефа Шеридана Ле Фаню. В тексте песне говорится о монстре, который приходит во снах, и в клипе есть кадры, где Айрин находится напротив кровати Сыльги посреди ночи, появляясь в её сновидениях. Место съёмок и одежда также очень напоминают эпоху «Кармиллы».
Теория «Служанки» — нашумевший эротический триллер Пак Чхан Ука. Некоторые сцены клипа совпадают с кадрами фильма, и бутик Lingerie Han предоставил одежду как для фильма, так и для видеоклипа.
Теория «Истории двух сестёр» — южнокорейский хоррор 2003 года. Некоторые фанаты предположили, что текст «Monster» отсылает к сюжету фильма, где девушка с диссоциативным расстройством личности видит галлюцинации и подражает своей мёртвой сестре. Тэглайн фильма «Одна личность — две тени» имеет схожесть с концептом сингла.
Теория «Суспирии» — фильм ужасов 1977 года. Спальня, где находятся Айрин и Сыльги, имеет красные и синие оттенки ламп, что напоминает спальню из фильма. Множество рук на красном фоне также отсылает к оригинальному постеру картины.

Позиции в чартах

Награды и номинации

Музыкальные шоу

Music Bank 
	
|-
| 2020
| 17 июля
| «Monster»
|}

Примечания 

Песни 2020 года
Песни на корейском языке
Дебютные синглы 2020 года